Alice Ferrazza – calciatrice italiana
 Daniele Ferrazza – giocatore di curling italiano
 Tania Ferrazza – ex cestista e allenatrice italiana
 Walter Ferrazza – politico italiano

Pagine correlate
Ferrazzi